Гучков Олександр Іванович, Олекса́ндр Іва́нович Гучко́в (1862—1936) — відомий російський промисловець та політичний діяч.
 Гучков Єфим Федорович, Єфим Гучков (рос. Ефим Фёдорович Гучков; 1805 — 29 вересня 1859) — підприємець Російської імперії, купець 1-ї гільдії, міський голова Москви у 1858—1859.